Evan Williams — популярная марка Бурбона. Выпускается в винокурнях города Бардстоуна, США, с 1783 года. Напиток выдерживается не менее 4 лет и продается по сравнительно скромной цене.

Продукция Evan Williams 

 Evan Williams Green Label, крепость 40%
 Evan Williams White Label, крепость 50%
 Evan Williams Black Label, крепость 43%
 Evan Williams Single Barrel Vintage, крепость 43,3%
 Evan Williams 1783, крепость 43%

Награды 
16 февраля 2011 года Evan Williams Black Label названо Виски года в 17-й ежегодной премии Виски Malt Advocate.

Примечания 

Бурбоны (виски)
Торговые марки алкогольных напитков
Торговые марки США